Lasso peut désigner :
 le lasso comme une arme est une corde avec une boucle coulissante ;
 le lasso (prononcé wȝ), est le caractère bilitère en hiéroglyphe égyptien : V4 ;
 Lasso, une commune du Burkina Faso ;
 le lasso est un langage orienté objet de première génération ;
 Lasso est un jeu vidéo créé par SNK ;
 le Lasso est un herbicide anciennement commercialisé par Monsanto. Il contient un principe actif : l'alachlore qui est le 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)-acetanilide ;
 en statistiques, le Lasso est une méthode de régularisation du modèle linéaire.

Patronyme 
 Giulio Lasso (mort en 1617), architecte florentin ;
 Guillermo Lasso (né en 1955), homme d’État équatorien.

Pseudonyme 
 Gloria Lasso (1922-2005) est une chanteuse espagnole et française ;
 Lasso (Andrés Lazo) (1988-), chanteur et musicien vénézuélien.

Références